Kristallnacht peut désigner :
 Kristallnacht (en français, Nuit de Cristal), un pogrom contre les Juifs du Troisième Reich qui se déroula dans la nuit du  au  1938 ;
 Kristallnacht, un album musical de 1993 par John Zorn, où l’auteur traduit sa perception de la Nuit de Cristal ;
 Kristallnacht, un groupe de black metal français.